El término Maton hace referencia a varios artículos:

Personas
 William George Maton (1774-1835), médico y naturalista británico

Lugares
 Mathon (en romanche Maton), comuna suiza del cantón de los Grisones.

Matón 
 Matón, individuo pendenciero, chulo y acosador dispuesto a la pelea.
 Matón Abajo (Cayey), barrio en Puerto Rico
 Matón Arriba (Cayey), barrio en Puerto Rico
 Pequeño pero matón (Little Man).  comedia estadounidense de 2006

Matton
Matton-et-Clémency, población y comuna francesa
Arboretum de Matton-Clémency

Parónimos
 Matonabbee (c. 1737–1782), cazador y líder de la etnia Chipewyan.
 Las Matoniáceas (nombre científico Matoniaceae) son una familia de helechos.